Енё Фукс (; 29 октября 1882, Будапешт, — 14 марта 1955, там же) — австро-венгерский фехтовальщик еврейского происхождения, олимпийский чемпион 1908 и 1912 годов.

В 1908 и 1912 годах завоевал золотые медали Олимпийских игр в личном и командном первенствах на саблях, выступая под флагом венгерской сборной. После распада Австро-Венгрии стал гражданином Венгрии, пытался принять участие в Олимпийских играх 1924 и 1928 годов, но безуспешно.

Окончив университет по специальности «Государство и право», стал юристом.

В годы Второй мировой войны добровольно пошёл в немецкую армию, служил в сапёрах и был награждён медалью. После Второй мировой войны был арестован за пособничество.

В 1982 году Енё Фукс был внесён в Международный еврейский спортивный зал славы.

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Литература 
 ФЕХТОВАНИЕ: Энциклопедия / Авторы-составители М. С. Ракита, В. Л. Штейнбах. — М.: Человек, 2011. — ISBN 978-5-904885-46-5. — С. 549—550.

Ссылки 
 

Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1908 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1912 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1912 года
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Фехтовальщики Венгрии